«Ло́гико-филосо́фский тракта́т» () — крупнейшая из прижизненно изданных работ австро-английского философа Людвига Витгенштейна. Считается одним из наиболее влиятельных философских сочинений XX века.

Книга вышла в свет на немецком в 1921 году, впервые переведена на английский в 1922-м Чарльзом Кэем Огденом (с участием Фрэнка Рамсея), затем переводилась Д. Пирсом и Б. Макгиннессом для издания 1961 года.

История написания 
Трактат написан во время Первой мировой войны, на основе фронтовых философских дневников, хотя замысел Трактата возник гораздо раньше. Многие ключевые положения "Трактата..." в той или иной степени присутствуют в Дневниках. Впервые издан на немецком языке в Германии в 1921 году.

При активной поддержке Бертрана Рассела «Трактат» вышел в 1922-м году в английском переводе, выполненном Чарльзом Кэем Огденом (с участием Фрэнка Рамсея), с предисловием того же Рассела и латинским названием «Tractatus Logico-Philosophicus», предложенным Джорджем Муром. Однако предисловие Рассела стало причиной разногласий между автором «Трактата» и его знаменитым доброжелателем. После двуязычного переиздания трактата в 1922-м Витгенштейн оставил философию, считая, что все её вопросы решены. В своём предисловии к «Логико-философскому трактату» он писал: Истинность изложенных здесь мыслей кажется мне неоспоримой и окончательной. Стало быть, я держусь того мнения, что поставленные проблемы по существу решены окончательно.

Контакт Витгенштейна с академическими кругами был возобновлен благодаря интересу, который проявили к трактату члены Венского кружка; однако Витгенштейн был жестоко разочарован, настаивая на мистицизме и считая позитивистскую трактовку своего учения превратной. Последующее общение с Франком Рамсеем повлекло возобновление философских штудий Витгенштейна.

На русский язык перевод осуществлен для первого издания Трактата (М. С. Козловой, А. Ф. Грязновым и З. А. Сокулер), затем этот же перевод был уточнен при его переизданиях (1994 — М. С. Козловой и Ю. А. Асеевым). Эта версия считается общепринятой в российском философском сообществе. Существует еще одна версия перевода, выполненная В. Рудневым, существенно отличающаяся в ряде трактовок тех или иных терминов и их значений и вызвавшая среди специалистов неоднозначную реакцию .

Основные положения 
Трактат состоит из семи основных положений и комментариев к ним:
 Мир есть всё то, что имеет место.
 То, что имеет место, что является фактом, — это существование атомарных фактов.
 Логический образ фактов есть мысль.
 Мысль есть осмысленное предложение.
 Предложение есть функция истинности элементарных предложений. (Элементарное предложение — функция истинности самого себя.)
 Общая форма функции истинности есть: [p, x, N(x)]. Это есть общая форма предложения.
 О чём невозможно говорить, о том следует молчать.

После «Логико-философского трактата» 

Второй опус магнум Витгенштейна, Философские исследования, вышел в 1953-м — через два года после смерти автора.

Примечания

Ссылки 
 Логико-философский трактат на philosophy.ru

Литература 
 Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта. — М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
 Людвиг Витгенштейн. Дневники 1914-1916. - М.: Канон+ОИ "Реабилитация". 2009.
 Людвиг Витгенштейн. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005.
 Руднев В. О двух юношах, их лошадях и лилиях // Руднев В. Метафизика футбола. — М., 2004.
 Cокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX века Курс лекций
 Суровцев В. А. Автономия логики: Источники, генезис и система философии раннего Витгенштейна. — Томск: Изд-во Томского университета, 2001.
 [www.litmir.co/br/?b=191381 Эдмондс Дэвид, Айдиноу Джон Кочерга Витгенштейна: История десятиминутного спора между двумя великими философами]

Книги по алфавиту
Сочинения Людвига Витгенштейна
Философия Австрии
Сочинения по логике
Трактаты